Трихлорфторметан (Фтортрихлорметан, Фреон R 11, Фреон-11, Хладон-11, CFC-11, R-11) — фреон. Бесцветная почти без запаха жидкость, которая кипит при комнатной температуре (tкип = 23.77 °C). В газообразном состоянии тяжелее воздуха в 4,7 раза.

Использование 

Первый широко используемый хладон. В виду относительно высокой температуры кипения может использоваться в холодильных агрегатах с меньшим давлением, что упрощает их конструкцию.

Так как молекула трихлорфторметан содержит три атома хлора, это вещество обладает самой высокой озоноразрушающей активностью. Поэтому его производство и использование ограничено Монреальским протоколом. Заменяется хладогенами R-141b, R-123 и R-200 (R-227ea).

Физические свойства

См. также 
 Холодильная машина
 Хлорфторуглероды

Галогензамещённые метаны
Фреоны
Фторорганические соединения
Парниковые газы